Берналило има више значења:
 Округ Берналило (Нови Мексико)
 Берналило (Нови Мексико)